Чемпионат Дании по шахматам 1964 года проходил в Хольстебро.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1964

Чемпионаты Дании по шахматам
1964 год в шахматах
Спорт в Дании в 1964 году